Bermondsey – obszar w londyńskiej gminie Southwark,
 Bermondsey – okręg wyborczy w Londynie,
 Bermondsey – stacja londyńskiego metra.